Margon kan syfta på:
 Margon, Eure-et-Loir
 Margon, Hérault